Big Bend Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Bend Township (Mountrail County, Kansas)
 Big Bend Township (Ransom County, Kansas)
 Big Bend Township (Republic County, Kansas)
 Big Bend Township (Minnesota)
 Big Bend Township (North Dakota)